Орден Свободи — державна нагорода України
 Орден Свободи (Португалія) — державна нагорода Республіки Португалія
 Орден Свободи (Югославія) — вищий військовий орден Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія, Союзної Республіки Югославії та Державного Союзу Сербії і Чорногорії
 Орден Свободи (Словенія) — вища державна нагорода Республіки Словенія.

Ордени